Horvátország elsődleges közigazgatási egységei a megyék (horvátul županija).

Megyék listája 

Horvátország 21 megyére van felosztva, a következőképpen: